O nome Molave foi utilizado para nomear três ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste. O nome é uma derivação do Espanhol de mulawin, referindo-se à madeira de  Vitex parviflora, um espécie de madeira dura utilizada em móveis. O nome Molave substitui Imbudo depois que ele causou danos extensivos nas Filipinas e China.

 Tufão Molave (2009) (T0906, 07W, Isang)
 Tempestade tropical Molave (2015) (T1514, 15W)
 Tufão Molave  (2020) (T2018, 21W, Quinta) - um tufão poderoso que assolou a área de Sul de Luzon nas Filipinas e Vietname nos finais de outubro de 2020.

Desambiguação